Valentyin Ivanov
 Valentyin Kozmics Ivanov (1934–2011) olimpiai és Európa-bajnok szovjet-orosz labdarúgó, edző
 Valentyin Valentyinovics Ivanov (1961) szovjet-orosz labdarúgó, nemzetközi labdarúgó-játékvezető, előbbinek a fia
 Valentyin Dimitrijevics Ivanov (1902-1975) szovjet író

Valentin Ivanov
 Valentin Ivanov (1966) bolgár szabadfogású birkózó, olimpikon
 Valentin Ivanov (1967) bolgár csillagász, sci-fi-író